Мапу́ту может означать:

 Мапуту — столица Мозамбика.
 Мапуту (бухта) — бухта Индийского океана.
 Мапуту — провинция в Мозамбике.
 Мапуту — река, протекающая на территории Мозамбика, ЮАР и Эсватини.